Соревнования по метанию копья у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 и 7 июля 2016 года на площади Museumplein (квалификация) и на Олимпийском стадионе (финал).

Действующим чемпионом Европы в метании копья являлся Антти Руусканен из Финляндии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 81,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 6 июля 2016 года. В сектор вышел 31 участник. Не смогли попасть в основные соревнования одни из фаворитов Теро Питкямяки и Ари Маннио из Финляндии.

Финал 
Основные соревнования в метании копья у мужчин прошли 7 июля 2016 года. Чемпион Европы среди юниоров Зигисмунд Сирмайс одержал первую крупную победу на взрослом уровне, в пятой попытке установив личный рекорд 86,66 м. Действующий чемпион Европы финн Антти Руусканен в квалификации имел результат на 1,5 метра дальше, однако в финале сделал лишь четыре броска, лучшего из которых (82,44 м) хватило для завоевания бронзовой медали.

Примечания

Ссылки 
 

метание